Ántifo (Ἀντιφος / Antiphos) es el nombre de varios personajes:

 Ántifo, un hijo de Mirmidón y Pisídice, hija de Eolo
 Ántifo, uno de los 50 hijos de Príamo y Hécuba, muerto a manos de Agamenón.
 Ántifo, un hijo de Heracles y Laótoe], una de las muchas hijas de Tespio.
 Ántifo, líder de los meonios en la Guerra de Troya. Era hijo de Talémenes y una ninfa del lago Gigeo, y hermano de Mestles.
 Ántifo, un jefe aqueo, líder de los coanos. Hijo de Tésalo y Calcíope, era oriundo de Nísiro que, como Cos, es una de las islas Espóradas, en la costa suroeste de Asia Menor. Tras la guerra tomó conquistó la región que llamó Tesalia.
 Ántifo, un guerrero aqueo, hijo de Egipto y originario de Ítaca. Sobrevivió a la Guerra de Troya, pero en el viaje de vuelta a casa fue devorado por el cíclope Polifemo.
 Ántifo, un viejo amigo de la casa de Odiseo.
 Ántifo, un aqueo al que mató el misio Eurípilo.